Партийный билет:

 Партийный билет, Партбилет — документ, подтверждающий членство в любой партии (во времена СССР употреблялось в отношении членства в КПСС)
 Партийный билет — художественный фильм Ивана Пырьева (1936 год)